Avli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Avlí, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas,

Iran 

 Avīlaq, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar